Il singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Gisela Dulko, ma si è ritirata per problemi gastro intestinali prima di giocare l'incontro di primo turno. Il titolo è stato vinto da Sara Errani che ha battuto la connazionale Flavia Pennetta in finale per 5-7, 7-62, 6-0.

Teste di serie

 Roberta Vinci (semifinale)
 Flavia Pennetta (finale)
 Sara Errani (campionessa)
 Irina-Camelia Begu (semifinale)

  Alexandra Dulgheru (primo turno)
  Johanna Larsson (secondo turno)
  Gisela Dulko (ritirata, problemi gastro intestinali)
  Alberta Brianti (secondo turno)

Qualificate

  Edina Gallovits-Hall (secondo turno)
  Petra Rampre (primo turno) 

  Mariana Duque Mariño (quarti di finale)
  Sesil Karatančeva (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2012
WTA Tour 2012